Loubens kan syfta på:
 Loubens, Ariège
 Loubens, Gironde